J'ai faim est un poème d'Eugène Pottier écrit en .
 J'ai faim !!! est un film comique français réalisé par Florence Quentin et sorti en salles en 2001.